Termenul „Spencer Smith” se poate referi la:

Spencer Smith (muzician), cel care a fondat Panic! at the Disco
Spencer Smith (triatlonist), campion la triatlon